

Чоловіки 
 Басін Меєр Велькович — російський революціонер-більшовик, член Військово-революційної ради Кавказької армії, один із 26 бакинських комісарів.
 Басін Петро Васильович — російський художник, академік Петеребурзької академії мистецтв.
 Басін Юрій Григорович — казахський юрист.

Жінки 
 Басіна Маріам Григорівна (1920—2001) — радіоспортсменка-короткохвильовик, майстер спорту СРСР, заслужений тренер УРСР.